Taková nenormální rodinka může být:
 Taková nenormální rodinka (film) – nizozemský film Martina Koolhovena z roku 2005
 Taková nenormální rodinka (Simpsonovi) – díl seriálu Simpsonovi